Eleonora Gonzaga (1488-1512), figlia di Gianfrancesco Gonzaga e Antonia del Balzo
Eleonora Gonzaga della Rovere (1493-1570), figlia di Francesco II Gonzaga e Isabella d'Este;
Eleonora Gonzaga (1586-1668), figlia naturale di Vincenzo I Gonzaga;
Eleonora Gonzaga (1598-1655), figlia di Vincenzo I Gonzaga e moglie di Ferdinando II d'Asburgo;
Eleonora Gonzaga-Nevers (1630-1686) moglie di Ferdinando III d'Asburgo;
Eleonora Luisa Gonzaga (1686-1741), figlia di Vincenzo Gonzaga (duca di Guastalla) e moglie di Francesco Maria de' Medici;
Eleonora Gonzaga (?-1512), figlia di Gianfrancesco Gonzaga, duca di Sabbioneta;
Eleonora Gonzaga, figlia di Giampietro Gonzaga e moglie di Scipione Torelli;
Eleonora Gonzaga, figlia di Federico II Gonzaga, divenne suora;
Eleonora Gonzaga, figlia di Nicolò Gonzaga e moglie di Francisco de Molina;
Eleonora Gonzaga (?-1545), figlia di Ludovico Gonzaga, conte di Sabbioneta;
Eleonora Gonzaga (1564-1598) figlia di Guglielmo III Gonzaga;
Eleonora Maria Gonzaga (?-1605) figlia di Federico Gonzaga marchese di Luzzara e moglie di Giovanni Filippo von Thun-Hofer;
Eleonora Gonzaga (1612-1612), figlia di Francesco IV Gonzaga;
Eleonora Gonzaga (?-1720), figlia di Carlo Gonzaga, principe di Castiglione
Eleonora Gonzaga (1699-1779), figlia di Ottavio II Gonzaga, principe di Vescovato e moglie del conte Carlo Ludovico Colloredo.
Eleonora Gonzaga (1719-1737), figlia di Francesco Ferrante Gonzaga, principe di Vescovato e moglie del marchese Nicolò Maria Ippoliti di Gazoldo.